Кишкина — женская форма фамилии .
 Кишкина, Елизавета Павловна (1914—2015) — видный деятель российской эмиграции в Китае, жена китайского политика и профсоюзного деятеля Ли Лисаня.
 Кишкина, Софья Исааковна (1913—1993) — учёный в области прочности и надежности авиационных материалов.
 См. также 
 Кишкино